

Persone 
 Giovanni Curcuas – generale bizantino
 Giovanni Curcuas – strategos di Samos e catapano d'Italia
 Michele II Curcuas – arcivescovo ortodosso bizantino, patriarca ecumenico di Costantinopoli

Storia di famiglia 

 Curcuas – famiglia appartenente all'aristocrazia bizantina